Wucht (von Niederdeutsch wicht = Gewicht) steht für

 kinetische Energie der Translation (umgangssprachlich, fachsprachlich veraltet)
 die gesamte kinetische Energie, einschließlich der „Drehwucht“ (veraltet und nur fachsprachlich)
 Impulsübertrag (Kraftstoß), siehe Impuls (umgangssprachlich)
 Hebebaum (verkürzend, veraltet)
 ein schwer lastendes Gewicht (veraltet)

Siehe auch:

 Unwucht
 Auswuchten
 Wuchtbrumme